Пёрселл, Пе́рселл (Purcell) — английская фамилия. Встречаются также варианты написания: Перселл, Парселл.

Известные носители:
 Пёрселл, Генри (1659—1695) — английский композитор и органист.
 Перселл, Даниель (1664—1717) — английский композитор, брат Генри Пёрселла.
 Пёрселл, Джо Эдвард (1923—1987) — американский политик, губернатор штата Арканзас (1979).
 Перселл, Калани (род. 1995) — новозеландская баскетболистка.
 Пёрселл, Ли (род. 1947) — американская актриса.
 Перселл, Стив (род. 1961) — американский художник, мультипликатор и геймдизайнер.
 Пёрселл, Тедди (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист.

См. также 
 Парселл

Примечания